

Települések 
 23 August, település Romániában, Constanţa megyében, 23 August község központja
 23 August község, község Romániában
 23 August, falu Romániában, Krassó-Szörény megyében
 23 August, falu Romániában, Mehedinţi megyében

Egyéb 
 Stadionul "23 August", a bukaresti Nemzeti Stadion helyén álló, 2007-ben lebontott, stadion neve
 Augusztus 23 üzem, a bukaresti FAUR vasúti szerelvények gyártásával foglalkozó, gyár korábbi neve